

Sigle
 Parent-Teacher Association  – associazione genitori e insegnanti
 Peterburgskoe Tovarischestvo Aviatsii  – Aviazione della Fratellanza di San Pietroburgo, nelle sigle impiegate dalla Voyenno-Vozdushnye Sily
 Plasma thromboplastin antecedent  – antecedente plasmatico della tromboplastina
 Porpora trombocitopenica autoimmune  – malattia autoimmune
 Post-Traumatic Amnesia  – amnesia post-traumatica
 Pure Terephthalic acid  – acido tereftalico puro
 Preferential Trade Agreements  – accordi commerciali preferenziali
 Percutaneous Transluminal Angioplasty -Angioplastica Transluminale Percutanea
 Presidio Territoriale di Assistenza – Nome assegnato alle UCCP in Sicilia

Codici 
 PTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Alsworth (Alaska) (Stati Uniti)
 pta – codice ISO 639-3 della lingua pai tavytera

Persone 
 Paul Thomas Anderson, regista statunitense